Irma Lair è una delle protagoniste del fumetto italiano W.I.T.C.H.. Compare anche nella serie animata, nel manga e nel videogioco.

Personalità e  caratteristiche
Irma ha 13 anni, ha i capelli castani, gli occhi azzurri e possiede un carattere allegro, ottimista e grintoso; è generosa, spontanea, giocherellona e tende a scherzare anche durante le situazioni più serie in un modo che le compagne non sempre gradiscono, e per questo si trova spesso in contrasto con Cornelia. La sua materia preferita è la geografia, ma le piace anche arte, pur non essendo molto dotata. Ama l'acqua, fare shopping e ascoltare musica rock (il suo idolo è la cantante Karmilla), mentre detesta ogni forma di sport. È molto golosa e vive con la matrigna Anna, il padre poliziotto Tom e il fratellastro Christopher, con cui litiga continuamente. Sua madre è morta quando lei aveva tre anni.

Biografia

Fumetto 
Irma conosce una nuova studentessa, Will Vandom. Durante la notte di Halloween, ad una festa scolastica, Uriah e i suoi amici fanno esplodere una zucca gigante, la situazione precipita ma, grazie ai loro inspiegabili poteri, le ragazze riescono a sistemare tutto. Rendendosi conto di avere molto in comune, il giorno dopo Cornelia, Irma, Will e Taranee si riuniscono a casa di Hay Lin per chiarire la situazione, e qui Yan Lin, la nonna di Hay Lin, dona a Will il Cuore di Kandrakar e a Irma il potere dell'Acqua, nominandola Guardiana, il cui compito è proteggere la Muraglia dalle creature del Metamondo. Irma è molto contenta dei suoi poteri e aiuta le altre contro il perfido Principe Phobos e contro Elyon, una loro amica che le ha tradite passando dalla parte dei nemici.

Dopo la sconfitta di Phobos, Cornelia si separa dal gruppo. Irma utilizza i suoi poteri per creare una Goccia Astrale, apparire più grande e conquistare qualche ragazzo, ma viene scoperta dalle altre, che le intimano di annullare tutto: Irma ci riesce solo dopo molte difficoltà, e le W.I.T.C.H. capiscono che, se non sono in armonia, i loro poteri sono molto deboli, che la Congrega tiene le ragazze sotto esame e non ammette più che le ragazze usino i loro poteri per qualsiasi cosa. Aiuta poi Will a introdursi nell'ufficio del capo di sua madre per rubare la domanda di trasferimento: durante l'operazione, creano inavvertitamente un Cangiante che ruba loro i poteri, lasciandole inermi. Pur senza magia, Will, Irma, Taranee e Hay Lin riescono a raggiungere Kandrakar, dove scoprono che è stata Luba a favorire la creazione del Cangiante, e riottengono i poteri. Riappacificatesi con Cornelia, le W.I.T.C.H. apprendono del risveglio della ex-Guardiana malvagia Nerissa, che inizia a tormentarle con degli incubi. Sconfitta la nemica, Irma incontra un senzatetto, Jewell: in realtà è un'ombra d'acqua, una creatura magica dotata del potere della prescienza che ha assunto sembianze umane. La Guardiana gli restituisce la sua forma originale.

Il gruppo si divide, poiché Taranee, Cornelia e Hay Lin partono per un viaggio-studio al Redstone College. Taranee, inoltre, si prende una pausa dalle W.I.T.C.H. e viene sostituita dalla guerriera Orube: al nuovo quintetto viene assegnato il compito di negoziare con Ari, sovrano di Arkhanta, che prova un forte risentimento nei confronti di Kandrakar perché l'Oracolo non ha guarito suo figlio Maqi. Con la nuova arrivata il rapporto è difficile, visto che questa crede che le ragazze siano responsabili della morte di Luba, maestra di Orube, e che Irma punzecchia spesso Orube per questo e per il suo aspetto da gatto, in un modo che alla lunga infastidisce anche Will. Le Guardiane, e anche Taranee, liberano Yua, la banshee che realizza tutti i desideri di Ari, ma la creatura rapisce Maqi, che cade anche da un albero contro il vlere di Yua, e Irma, insieme alle altre, cede al bambino il dono di Xin Jing per guarirlo. Intanto, le Gocce Astrali scappano, per non continuare a vivere la vita di qualcun altro. Ritrovate da Orube, l'Oracolo concede loro una nuova esistenza e le W.I.T.C.H. sono così costrette a rinunciare a loro.

Irma, insieme alle altre Guardiane, viene chiamata a Kandrakar per testimoniare contro l'Oracolo, e assiste alla sua deposizione. Intanto, Martin la tiene a distanza, poiché la Goccia Astrale della ragazza l'ha trattato in malo modo, e Irma soffre per il suo allontanamento, riuscendo però in seguito a riappacificarsi con lui. Successivamente, insieme alle altre Guardiane va a liberare Elyon, imprigionata dal nuovo Oracolo Endarno nella Torre delle Nebbie, e sconfigge l'uomo, che si rivela essere in realtà Phobos.

La giovane scopre di avere un nuovo potere: quello di avere delle visioni osservando gli specchi d'acqua. Poi, con le altre W.I.T.C.H., inizia la ricerca delle pietre degli elementi per aprire il Libro degli Elementi e liberare Matt, che è stato imprigionato al suo interno. La pietra dell'acqua viene ritrovata sull'Isola delle Sirene, dove Irma la strappa al suo Custode Eterno con l'aiuto di Taranee.

Dopo molte battaglie, le ragazze riescono a sconfiggere dei mostri d'ombra che assorbono la forza vitale, i Ragorlang, e la loro proprietaria, Tecla Ibsen. Poco dopo, Matt, inviato dall'Oracolo, ruba loro i poteri, donandogliene di nuovi, più potenti ma difficili da controllare. Irma, intanto, reincontra Stephen, un ragazzo conosciuto durante una gita, di cui si innamora, iniziando a uscire insieme a lui e rivelandogli anche il proprio segreto. Per gestire i nuovi poteri, la giovane deve trovarne la radice: le viene chiesto quindi di scegliere tra magia e amore. Scegliendo quest'ultimo, Irma ottiene comunque il pieno controllo sull'Acqua. Insieme alle W.I.T.C.H., sconfigge la Dark Mother, imprigionandola nella roccia; poi, con i loro poteri, creano delle nuove fondamenta per la Fortezza, la cui stabilità era stata minata dalla Dark Mother.

Tempo dopo, scoperta l'esistenza a Heatherfield di alcuni bambini magici, Yan Lin affida alle W.I.T.C.H. il compito di insegnare loro a usare i poteri. Quando il piccolo William viene rapito da Liam e portato nel Mondo Veloce, Irma aiuta Will e le altre Guardiane a salvarlo.

Successivamente, le W.I.T.C.H. vengono messe di fronte alla scelta se rinunciare ai propri poteri o compiere delle prove per essere promosse a Sovrane Magiche: accettano quest'ultima opzione e, dopo aver superato con successo i vari test, ottengono la capacità di fondersi nella guardiana Sixtar e il controllo su uno dei cinque sensi. A Irma spetta il gusto.

Cartone animato 
La storia è più o meno la stessa del fumetto.

Un pomeriggio, Irma viene invitata a casa di Hay Lin: qui la nonna della ragazzina, Yan Lin, rivela a lei, alla nipote e a Will, Taranee e Cornelia che loro sono le Guardiane della Muraglia: Irma si rende conto che è la verità, avendo da qualche tempo la capacità di manovrare l'acqua. Insieme alle altre, si allena nell'uso dei poteri, quando da un Portale della Muraglia appare Caleb, un ragazzo che chiede loro aiuto prima di essere catturato da un mostro.

Dopo la sconfitta di Phobos e la distruzione della Muraglia, Irma scopre di avere un nuovo potere: quello di convincere le persone a fare quello che vuole lei. La ragazza deve poi affrontare l'ex-Guardiana malvagia Nerissa e Phobos, che è tornato.

Famiglia e affetti 
Irma litiga spesso con il fratellastro di sette anni, Christopher, e talvolta con Anna, rinfacciandole di non essere la sua vera madre. Di solito, però, con la donna ha un buon rapporto.

Nel fumetto ha una tartaruga di nome Lattuga, alla quale confida tutti i suoi segreti, acquistata un anno prima dell'inizio della storia presso il negozio del nonno di Matt.

Irma, durante la quarta serie, ha una cotta per Joel, bassista dei Cobalt Blue e migliore amico di Matt, mentre a partire dalla settima serie esce con Stephen, un vecchio amico d'infanzia a cui, per amore, confessa l'esistenza dei propri poteri.

È anche buona amica di Martin Tubbs, studente dello Sheffield Institute innamorato di lei, non ricambiato; dopo aver chiarito al ragazzo che il loro rapporto non potrà mai trascendere l'amicizia, Martin si allontana da lei innamorandosi di una ragazza francese, Michelle, e Irma si ingelosisce per questa perdita di attenzione.

Nel gruppo delle W.I.T.C.H., Irma va particolarmente d'accordo con Hay Lin, mentre si scontra spesso con Cornelia per i loro caratteri contrapposti, e con Orube. Inoltre, talvolta si sente inadeguata e di contorno, soprattutto dopo che anche Cornelia ha ricevuto in custodia un oggetto magico, il Soffio del Tempo.

Poteri e abilità 
Irma controlla, in diversi modi, il potere dell'Acqua. Condivide alcuni poteri con le sue compagne (come l'invisibilità, la telepatia il teletrasporto), mentre ne ha alcuni solo suoi:
 Creare acqua dal nulla
 Manipolare l'acqua
 Creare campi di forza con l'acqua
 Congelare oggetti
 Creare bolle d'aria per respirare sott'acqua
 Far piovere
 Evaporare l'acqua
 Cambiare colore ai tessuti
 Controllare la mente altrui (per esempio, pilotando le interrogazioni)
 Avere delle visioni osservando l'acqua
 Gusto potenziato, per sentire il sapore delle buone emozioni

Nella serie animata, inoltre, può volare, al contrario del fumetto.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di W.I.T.C.H.
Studenti immaginari